Wega bezeichnet:
 Wega, Stern im Sternbild Leier
 Wega (Bad Wildungen), Ort in Hessen
 Wega (Unternehmen), ehemaliger deutscher Hersteller von Unterhaltungselektronik
 WEGA S.r.l., italienischer Espressomaschinenhersteller
 Wega (Schiff, 1990), Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie
 Raumschiff in Friedrich Dürrenmatts Hörspiel Das Unternehmen der Wega
 Kartoffelsorte, siehe Liste von Kartoffelsorten
 Canale Wega, Tiefseegraben in Ostantarktika. 

Die Abkürzung WEGA bezeichnet:
 WEGA (Sondereinheit), Sondereinheit der Wiener Polizei
 WEGA (Betriebssystem), Betriebssystem für den Microcomputer P8000
 WEGA (Plasma-Experiment), Wendelstein Experiment in Greifswald zur Ausbildung, ein Plasmaexperiment am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald

Die Abkürzung WeGA bezeichnet:
 Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe,wissenschaftlich-kritische Ausgabe sämtlicher Werke des Komponisten Carl Maria von Weber

Siehe auch:
 Vega

WEGA